Бату́рин (Бату́рина) — русская фамилия и топоним.

Носители фамилии

Батурин 
 
 Батурин, Алексей Георгиевич (1911—1962) — помощник командира взвода управления батареи, полный кавалер ордена Славы.
 Батурин, Анатолий Дмитриевич (1835—1906) — герольдмейстер, камергер, тайный советник, сенатор.
 Батурин, Андрей Григорьевич (род. 1965) — российский журналист и телеведущий.
 Батурин, Андрей Константинович (род. 1959)  — советский и российский музыкант.
 Батурин, Василий Ефимович (1896—1942) — русский и советский лётчик, краснознаменец, полковник.
 
 Батурин, Владимир Петрович (1902—1945) — советский геолог.
 Батурин, Владислав Вячеславович (род. 1970) — российский футбольный комментатор и телеведущий, в прошлом — советский футболист.
 Батурин, Герасим Алексеевич (1750—1807) — русский военачальник, генерал-лейтенант.
 
 Батурин, Евгений Васильевич (1912—2013) — советский и украинский актёр.
 
 Батурин, Иосафат Андреевич (ум. в 1771 г.) — подпоручик Ширванского пехотного полка, авантюрист и заговорщик.
 Батурин, Кирилл Викторович (1903—1971) — русский поэт и прозаик.
 Батурин, Макс (1965—1997) — русский поэт, журналист, корреспондент.
 Батурин, Михаил Матвеевич (1904—1978) — советский разведчик, полковник.
 
 Батурин, Павел Степанович (1889—1919) — революционер-большевик, соратник М. В. Фрунзе, комиссар 25-й чапаевской дивизии.
 Батурин, Пафнутий Сергеевич (около 1740—1803) — российский офицер, чиновник, мыслитель, писатель, автор работы «Исследование книги о заблуждениях и истине» и автобиографических записок.
 Батурин, Пётр Иванович (1735—после 1829) — полковник, командир Астраханского пехотного полка.
 Батурин, Сергей Герасимович (1789—1856) — генерал-лейтенант, сенатор, комендант Шлиссельбургской крепости.
 Батурин, Эдуард Феодосович (род. 1936) — бригадир экскаваторной бригады, Герой Социалистического Труда.

Составные фамилии 
 Батурин-Замятин, Николай Николаевич (настоящая фамилия Замятин; 1877—1927) — российский и советский политический деятель, публицист, историк.



Топоним 
 Батурин — город в Черниговской области Украины.

См. также 
 Батурины — о дворянском роде.
 
 Баторино